

Persone 
 Christopher Stevens – diplomatico statunitense
 Christopher Stevens – produttore discografico e autore di canzoni statunitense

Altro 
 Chris Stevens – personaggio immaginario della serie televisiva Un medico tra gli orsi